Granosolarium aspersum är en snäckart som först beskrevs av Hinds 1844.  Granosolarium aspersum ingår i släktet Granosolarium och familjen Architectonicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
aspersum